Hebron, ciutat de Palestina a Cisjordània, a la vall d'Eshkol.
 Hebron (Dakota del Nord)
 Hebron (Illinois)
 Hebron (Indiana)
 Hebron (Maine)
 Hebron (Maryland)
 Hebron (Nebraska)
 Hebron (Nova Hampshire)
 Hebron (Ohio)
 Hebron (Wisconsin)
 Hebron Estates, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 Mount Hebron, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 New Hebron, població dels Estats Units a l'estat de Mississipí.
 Vall d'Hebron, barri de Barcelona.